Celatogloea är ett släkte av svampar. Celatogloea ingår i divisionen basidiesvampar och riket svampar.

Källor

Basidiesvampar
Celatogloea